Leonel Marshall (ur. 1954) – kubański siatkarz,
 Leonel Marshall (ur. 1979) – kubański siatkarz.